Aleksandr Aleksandrovič Andronov – fisico
 11003 Andronov – asteroide del sistema solare
 Andronov – cratere lunare